Міні Міс Україна (англ. Mini-Miss Ukraine) — Національний дитячий фестиваль моди і таланту, який збирає талановитих дітей з усіх регіонів країни, переможниць та призерів регіональних фестивалів від 5 до 15 років.

Про фестиваль 
Протягом останніх років фестиваль «Міні Міс Україна» проходить як унікальний симбіоз фестивалю талантів та конкурсу юних моделей, включаючи в себе конкурс «Міні Топ Модель України».
Постановники шоу — Андрій Єрьомін, хорегораф конкурсу «Королева України» і міжнародного фестивалю «Little Miss World», художній керівник балету міжнародного класу «А6», Вікторія Помазан — хореограф-постановник проектів «Міні Міс Харків», «Королева Харкова», «Королева України».

Концепція 
Щороку організатори обирають тему фестивалю. Учасники повинні підготувати оригінальні арт-костюми, в відповідність з даною темою, щоб продемонструвати їх на фінальному шоу. Найважливіший етап — шоу талантів, на якому кожна учасниця повинна показати свої творчі здібності. Останній, найкрасивіший вихід — в бальних сукнях, що передує найхвилюючій частині вечора — церемонії нагородження.
Переможці фестивалю отримують запрошення на участь в міжнародних конкурсах Little Miss World (Туреччина), Little Miss Nations (Бразилія), Cinderella (Лас-Вегас, США) і багатьох інших.
Інформаційна підтримка: телеверсія Гала-шоу «Міні Міс Україна» щорічно транслюється на українських теле- каналах, а пост-релізи конкурсу розміщуються в дитячих глянцевих журналах і на офіційних сторінках фестивалю у інтернеті.

Склад журі 
Журі фестивалю: професіонали модельного бізнесу, відомі артисти, телеведучі, редактори дитячого глянцю, дизайнери

Історія 
Фестиваль був заснований у 1999 році. Він є найуспішнішим заходом для талановитих та вродливих дітей України. Засновником та Президентом
конкурсу «Міні Міс Україна» є Наталія Ковальова
Це єдиний офіційний Національний дитячий фестиваль краси і таланту, який вже протягом 20 років проводиться під егідою 'Міжнародного дитячого фестивалю «Little Miss World»' і під патронатом Міністерства Культури України.

Міжнародна співпраця 
Протягом багатьох років переможники фестивалю «Міні Міс Україна» гідно представляють нашу країну на таких міжнародних дитячих форумах культури та мистецтв, як «Little Miss World», «Little Miss & Little Mister Continents», «Little Miss Nations» (Бразилія), «Little Miss Planet» (Болгарія), «Cinderella» (Лас-Вегас, США), де отримують високі нагороди і призові місця.

Переможниці «Міні-Міс Україна» за останні роки

Див. також 
 Міс Україна Всесвіт
 Міс Україна
 Міс Світу

Примітки 
 Харьковчанка стала Мини-мисс Мира-2009 
 Міні-Міс Україна 2010 — Валентина Никитенко
 « Міні Міс Україна 2011»: українки прекрасні з дитинства"Міні Міс Україна 2011": українки прекрасні з дитинства 
 «Мини Мисс Украина — 2012» стала винничанка Даша Драчук 
 15-й Національний фестиваль краси і таланту «Міні Міс Україна 2013» 
 Мини Мисс Украина — 2014 живет в Мелитополе
 Юні вінничанки здобули дві корони — «Міні Міс Україна 2015» та «Юна Топ-Модель України 2015» 
 Анна Якимець з Берегова здобула титул Міні-міс Світу -2017 
 «Міні Міс Україна 2017» стала 9-річна киянка Софія Гаркушина

Посилання 
 Офіційний сайт конкурсу "Міні-Міс Україна 
 Канал «Міні-Міс Україна» на YouTube

Конкурси краси в Україні